Hydrocotyle crinita är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars och Dc. Hydrocotyle crinita ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
crinita